Milica de Serbie ou Milica Branković ( ), née vers 1448 et morte vers 1464, est une princesse serbe.

Biographie 
Elle est la deuxième fille du despote de Serbie Lazar Branković et d'Hélène Paléologue. Ses sœurs sont Marie de Serbie, épouse du roi Etienne Tomašević, et Jerina, épouse de Gjon Kastrioti II.

Elle épouse Léonard III Tocco le .

Milica meurt en couches en 1464, en donnant naissance à Carlo III Tocco.

Généalogie

Références

Bibliographie 
 
 
 

Famille Tocco
Dynastie Branković
Décès en 1464
Morte en couches
Princesse de Serbie au XVe siècle